Distrito de Panjab (Língua dari: ولسوالی پنجاب) está localizado na parte central de província de Bamiã, Afeganistão. A capital é a cidade de Panjab. Panjab contém 5 vales (Darai Sia. Darai Nargis, Darai Mahretuspus, Darai Ghurguri e Darai Taquab-Barg), a água que atravessa os 5 vales se encontram no centro do distrito. Sua população é inteiramente Hazara (povo).

Aos 2.700 metros acima do nível do mar tem a maior altitude na província, a cidade de Panjab está  localizada 298 km da capital Cabul - no entanto, é difícil turismo especialmente no inverno - a viagem leva 14 horas. Dois partidos rivais, Pazdar e Hezb-e-Wahdat, dominam o distrito e dividiram o distrito entre eles.

Ligações externas 

 Map of Settlements IMMAP, September 2011
 Punjab Portal
 Statoids Punjab - (Punjab: Panjab (German); Pendjab, Penjab (French).)

Hazarajat